Rambert ist der Familienname folgender Personen:

 Angel Rambert (1936–1983), argentinisch-französischer Fußballspieler
 Eugène Rambert (1830–1886), Schweizer Schriftsteller und Naturforscher
 Marie Rambert (1888–1982), polnisch-britische Tänzerin und Ballettpädagogin
 Maurice Rambert (1866–1941), Schweizer Radiopionier und Unternehmer
 Pascual Rambert (* 1974), argentinischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Saint-Rambert